bł. Wiktor III (ok. 1027–1087) – papież
 bł. Wiktor García Ceballos (1880–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Wiktor
 Błogosławiony Wiktorian